Gavril Nikolaevich Kurilov – poeta e scrittore sovietico
 Oleksij Kurilov – calciatore ucraino, difensore
 Sergej Kurilov – attore sovietico
 Stanislav Kurilov – oceanografo sovietico, canadese e israeliano
 Vasiliy Kurilov – calciatore bielorusso